Ита или ИТА (Ita, ITA) може да се отнася за:

 Ита, Парагвай, град в Парагвай
 Ита (592-652), съпруга на Пипин I Ланденски Стари
 Света Ита или Ида (475–570), Ирландия
 ITA Software, фирма за software
 ITA, информационно технически асистент
 (1735) ИТА, астероид
 Новогръцкото произношение на гръцката буква Ета

Вижте също 
 Ида